Austen peut désigner :

Patronyme

Liés à Jane Austen, femme de lettres 
 Anna Austen (1793-1872), nièce de Jane Austen, dont les souvenirs sur sa tante serviront à l'écriture de A Memoir of Jane Austen, et connue également comme Anna Lefroy, son nom de femme mariée
 Cassandra Austen (1773-1845), sœur de Jane Austen, et auteur du seul portrait fait sur le vif que l'on connait de celle-ci
 Cassandra Austen, née Leigh (1739-1827), mère de Jane Austen
 Charles Austen (1779-1852), officier et contre-amiral de la Royal Navy, frère cadet de Jane Austen
 Edward Austen, frère de Jane Austen, connu également sous le nom d'Edward Knight
 Eliza Austen (1761-1813), née Hancock, cousine de Jane Austen, comtesse de Feuillide par son premier mariage, puis devenue la belle-sœur de la romancière par son remariage avec Henry Austen
 Francis Austen (1764-1865), officier et « amiral de la Flotte » de la Royal Navy, frère de Jane Austen, Grand-Croix de l'Ordre du bain 
 George Austen, père de Jane Austen
 Henry Austen (1771-1850), frère de Jane Austen, milicien, banquier, puis clergyman, et négociateur des droits d'auteur de certaines œuvres de sa sœur (Emma, Mansfield Park, Sense and Sensibility, Susan).
 James Austen, frère de Jane Austen, et aîné de la fratrie des Austen
 Jane Austen (1775-1817), romancière anglaise
 James Edward Austen-Leigh (1798-1874), neveu de Jane Austen, et auteur de la première biographie écrite sur elle, A Memoir of Jane Austen
 Philadelphia Hancock, née Austen, sœur de George Austen, mère d'Eliza Austen (née Hancock), et connue également pour sa relation privilégiée avec Warren Hastings, premier gouverneur général de l'Inde britannique

Autres personnalités 
 Alice Austen (1866-1952), photographe américaine.
 Chuck Austen, scénariste et dessinateur de bande dessinée américain.
 Jacob Egmondt Austen (1754-1804,) homme politique néerlandais.
 Skyler Austen Gordy (1986-), rappeur, auteur-compositeur-interprète, DJ et danseur américain.
  (1946-), musicienne de jazz autrichienne.
 William Chandler Roberts-Austen (1843-1902), métallurgiste anglais ayant donné son nom à l'austénite.
 Ernest Edward Austen (1867-1938), entomologiste britannique

Personnages de fiction 
 Kate Austen, personnage de fiction du feuilleton télévisé Lost : Les Disparus, interprété par l'actrice Evangeline Lilly. Son patronyme fait référence à la romancière anglaise Jane Austen

Prénom 
 Austen Tayshus (1954-), comédien australien connu pour son interprétation dans Australiana.

Autres 
 Alice Austen House
 Jane Austen's House Museum, l'ancienne maison de Jane Austen à Chawton, dans le Hampshire
 Austen MK I, pistolet mitrailleur australien.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais